Чемпионат Уэльса по футболу 1999/2000 годов — 8-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 20 августа 1999 и закончился 29 апреля 2000 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1999 году
Спорт в Великобритании в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000